Thesium är ett släkte av skalbaggar. Thesium ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Thesium (Staphylinidae)

en:Thesium